Gavião Peixoto, município brasileiro
 Bernardo Avelino Gavião Peixoto, antigo presidente do Rio de Janeiro e que deu nome à cidade paulista, conhecido como Gavião Peixoto
 Bernardo José Pinto Gavião Peixoto, antigo presidente do estado de São Paulo, também conhecido como Gavião Peixoto

Desambiguações de topônimos